Poot kan zijn:
 been of poot, een ledemaat van een dier
 poot, een ledemaat van een insect
 pootafdruk, een afdruk hiervan
 poot (meubel), een hierop gelijkend onderdeel van een meubel
 poot (letter), een neerhaal van een letter
 een informele aanduiding voor:
 de hand ("niet met je poten aankomen")
 een handdruk ("moet ik hem een poot geven?")
 een handtekening
 een mannelijke homoseksueel
 poot (theater), gordijn dat in een theater in de coulissen hangt

personen met de achternaam Poot
 Arnold Poot, een Nederlands politicus en zakenman
 Crescencio Poot, een Maya-rebel
 Jan Poot, een Vlaams toneelschrijver 
 Hubert Kornelisz. Poot, een Nederlandse dichter 
 Marcel Poot, een Belgische musicus
 Michael Poot, een Nederlands kortebaanrijder
 Niels Poot, een Nederlandse handballer
 Rik Poot, Vlaamse beeldend kunstenaar